Степан Иванович Кузьминых (9 декабря 1918, деревня Средний Пуял — 14 марта 1990, Йошкар-Ола) — советский марийский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.

Биография 
Степан Иванович Кузьминых родился 9 декабря 1918 года в деревне Средний Пуял (сейчас Оршанский район, Марий Эл) в крестьянской семье.

В 1932 году окончил школу крестьянской молодёжи. В 1935 году окончил Марийский областной техникум искусств. С 1935 года играл в Марийском государственном театре.

Осенью 1939 года был призван в Красную Армию, участвовал в Великой Отечественной войне в составе артиллерийского дивизиона на реке Прут. Попал в плен, освобождён в марте 1945 года. В 1946 году был демобилизован из действующей армии и вернулся в родной театр.

В 1956 году перешёл из национальной труппы в русскую, где проработал до 1961 года, затем вернулся в марийскую труппу. Ему были близки характеры людей незаурядных, метущихся, характеры мыслителей и бунтарей. За почти 40 лет работы в театре сыграв более 100 ролей.

В 1963—1964 годах прошёл стажировку по режиссуре в театре им. Евг. Вахтангова в Москве у народного артиста СССР Р. Н. Симонова. Интерес к режиссёрской работе появился с первых лет служения в театре. До войны был ассистентом режиссёра, а в 1960-е годы сам поставил ряд спектаклей.

В разные годы он возглавлял Марийское отделение ВТО, был членом правления Марийского республиканского комитета защиты мира.

В декабре 1979 году вышел на пенсию. Умер 14 марта 1990 года.

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (1971).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Заслуженный артист Марийской АССР (1955).
 Народный артист Марийской АССР (1960).
 Заслуженный артист РСФСР (1969).
 Народный артист РСФСР (26.04.1978).
 Государственная премия Марийской АССР (1977).
 Диплом I степени Всесоюзного фестиваля драматических и детских театров, посвящённого 100-летию со дня рождения М. Горького, за роль Егора Булычова (1968).
 Диплом II степени Всесоюзного театрального фестиваля за исполнение роли профессора Полежаева в драме Л. Рахманова «Беспокойная старость».1970
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Марийской АССР, Министерств культуры РСФСР и Марийской АССР.

Работы в театре

Актёр 
  — «Жорж Даден» Мольера — Любэн
  — «Слава» В. Гусева — Николай
  — «Доходное место» А. Островского — Досужев
  — «Дубровский» А. Пушкина — Дефорж
  — «Как закалялась сталь» Н. Островского — Лещинский
  — «Мещанин во дворянстве» Мольера — Клеонт
  — «18-й год» С. Николаева — Каврий
  — «Бабьи сплетни» К. Гольдони — Беппо
  — «Молодая гвардия»" А. Фадеева — Олег Кошевой
  — «День рождения» С. Николаева — Аркадий Милаев
  — «Айвика» С. Николаева — Азамат
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Незнамов
  — «Комедия ошибок» У. Шекспира — Антифол Эфесский и Антифол Сиракузский
  — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого — Никита
  — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Ромео
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлестаков
  — «Ксения» А. Волкова — Сергей Соловьёв
  — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Фердинанд
  — «Олеко Дундич» М. Каца и А. Ржешевского — Олеко Дундич
  — «Семья Ершовых» Вс. Кочетова — Степан Ершов
  — «Чёрный Волк» Н. Арбана — Пасет
  — «Хризантемы — цветы жизни» М. Толчинского — Танака
  — «Семья» И. Попова — Огородников
  — «Платон Кречет» А. Корнейчука — Платон Кречет
  — «Семья» И. Попова — Володя Ульянов
  — «Элнет» С. Чавайна — Григорий Петрович Веткан
  — «Клятвенная берёза» А. Асаева
  — «Егор Булычов и другие» М. Горького — Егор Булычов
  — «Грозовое зарево» К. Коршунова — Голованов
  — «Алдиар» А. Волкова — Алдиар
  — «Беспокойная старость» Л. Рахманова — профессор Полежаев
  — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта — ''повар

Режиссёр-постановщик 
  — «Эх, родители!..» М. Шкетана
  — «В день свадьбы» В. Розова
  — «Чёрный Волк» Н. Арбана
  — «Старый друг» М. Рыбакова
  — «Перебежчик» А. и П. Тур
  — «Когда цветёт черёмуха» А. Волкова

Память 
 Памятная доска Кузьминых С. И. в Йошкар-Олена на доме по улице Волкова, 166, где актёр жил в 1961—1990 годах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Заслуженные артисты Марийской АССР
Народные артисты Марийской АССР
Актёры Марий Эл
Персоналии:Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана